Ку́глер () — немецкая фамилия:

 Куглер, Бернгард (1837—1898) — немецкий историк, сын Франца Куглера
 Куглер, Виктор (Victor Kugler)
 Куглер, Ганс (1840—1873) — немецкий художник, сын Франца Куглера.
 Куглер, Григоре (1903—1972) — румынский и перуанский литератор и музыкант.
 Куглер, Йеошуа (1916—2007) — израильский энтомолог.
 Куглер, Райан — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
 Куглер, Франц (1808—1858) — немецкий историк
 Куглер, Франц Ксавьер (1862—1929) — немецкий химик, математик и ассириолог

См. также 
 Куглер — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.
 Куглер — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.